Jovan Aćimović – ex calciatore jugoslavo, centrocampista
 Milan Aćimović – politico serbo, primo ministro della Serbia
 Milenko Ačimovič – ex calciatore e allenatore sloveno